«Вест» — российский футбольный клуб из Калининграда. Основан в 1993 году на базе местной спортивной школы СДЮСШОР-5 под названием «Вест-Юность», преемником которой и стал клуб. В 1993 году калининградцы играли в 5-й зоне второй лиги. Заняв 12-ое место, «Вест» показал свой лучший результат в первенствах России. .

В 1994 году команда выступала в третьей лиге, но из-за финансовых проблем не смогла доиграть сезон, и «Вест» прекратил своё существование.

Результаты выступлений

Первенство

Кубок

Известные игроки 

 / Михаил Михолап
  Олег Лепик
  Олег Трофимик
  Виктор Бирюков

Примечания

Ссылки 
История выступлений на klisf.info

WestZone: «Западный дивизион»

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Калининграда